Чемпионат Польши 1978 — 35-е первенство, которое проходило с 5 по 25 февраля в Кракове.

Матч за первое место, который проходил в Варшаве, закончился со счётом 2 : 2, Кулиговский был признан чемпионом по лучшему коэффициенту в турнире.

Таблица

Ссылки 
 XXXV Szachowe Mistrzostwa Polski Kraków 1978
 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1978 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам